Аньи может обозначать:

 Аньи (Agny), коммуна на севере Франции
 Аньи (Вэй) (安邑), столица Вэй эп. Воюющих Царств в Китае (совр. уезд Сясянь, городской округ Юньчэн).
 Аньи (Наньчан) (安义县), уезд в составе городского округа Наньчан, пров. Цзянси, КНР.
 Ван Аньи 王安忆 (р.1954), китайская писательница